Яропо́лк — мужское имя славянского происхождения. 

Одно из немногих славянских имён, принятых русской Православной Церковью. Уменьшительные формы имени: Яр, Яря, Ярошка, Ярополушка, Ярек, Ярко, Поля.

Происхождение имени 

Имя имеет характерное словообразование для славянских «высоких», княжеских имён: состоит из двух частей, Яро- (ярый в смысле «яркий, жаркий, пылкий, пылающий, сияющий») -полк («плъкъ» на старослав. «народ, толпа»), то есть имя означает примерно «сияющий в народе», «вдохновляющий войско».

Возможна и иная трактовка имени Ярополк, где Яро соответствует одному из устаревших имён солнца Ярило или знаменует Весну, что соответствует названию весны и сегодня в западнославянских языках. Частичка Полк соответствует значению половинка. Но и сегодня употребляются выражения большая или меньшая половинка, что означает просто часть от целого. Соответственно названия частей целой дружины: центральный полк, полки левой или правой руки, засадный полк, где полки — часть всей дружины. Отсюда имя Ярополк — часть солнца или весны, правдоподобнее имя дано было рождённому весной.

Однако, при всём отмеченном выше, не исключается его скандинавское заимствование.

Известные носители 
 Ярополк Святославич (ок. 955—978) — князь киевский (972—978), старший сын Святослава Игоревича.
 Ярополк Изяславич (?—1087) — князь волынский и туровский, внук Ярослава Мудрого.
 Ярополк Владимирович (1082—1139) — князь переяславский, великий князь киевский с 1132, сын Владимира Мономаха.
 Ярополк Ростиславич (ум. после 1196) — великий князь Владимирский (1174—1175), внук Юрия Долгорукого и племянник Андрея Боголюбского.

Именины 

 5 декабря — день поминовения Св. блгв. Ярополка (в крещении Петра), князя Владимиро-Волынского.

См. также  
 Родовые имена Рюриковичей

Примечания

Ссылки 
 Дни поминовения святых на портале «Православие.ru»

Мужские имена
Имена славянского происхождения
Древнерусские общеславянские имена